Pixmac est un site de stockage d'images en ligne, avec une base d'images libres de droits, comprenant plus de 12 millions de photographies, images vectorielles et illustrations.

Histoire 

Pixmac a été fondée en 2008 en République tchèque. En peu de temps Pixmac devient disponible dans plus de 17 pays à travers le monde - dans les langues locales.

Après deux ans d'activité, Pixmac est entrée dans le top dix des agences de microstockage dans le monde.

En 2013, Pixmac a été rachetée par l'entreprise américaine Pond5 Inc..

Siège 

L'entreprise est basée à Prague où son fondateur Vita Valka contrôle les activités de l'équipe de Pixmac partout dans le monde. À partir de  Pixmac opère également en Pologne.

Ressources 

Pixmac dispose de sa propre communauté d'exposition, ce qui augmente sa collection de photos et d'images libres de droits. Pixmac présente aussi d'autres collections de ressources, tels que celles des agences Fotolia, Dreamstime, Yuri Arcurs, Image Source, Moodboard, Datacraft, Image Broker ou de la Science photo library. Pixmac dispose aussi d'une collection de photos de célébrités, disponible pour un usage privé.

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel

Hébergeur d'images
Partage de photographies